Tauernbach heißen:

 Tauernbach (Anlaufbach), im Raurisertal nordwärts vom Pass Hoher Tauern, Land Salzburg 
 Tauernbach (Felber Bach), im Felbertal vom Pass Felbertauern nordwärts, Gemeindegebiet Mittersill, Land Salzburg 
 Tauernbach (Isel), im Tauerntal vom Felbertauern südwärts bei Matrei in Osttirol
 Tauernbach (Mallnitzbach), im Tauerntal vom Pass Niederer Tauern südwärts, Kärnten 
 Tauernbach (Guttalbach), im Mölltal bei Heiligenblut am Großglockner vom Hochtor südwärts, Kärnten 
 Tauernbach (Seebach), im Malnitztal vom Pass Hoher Tauern südwärts, Kärnten 
 Tauernbach (Triebenbach), bei Hohentauern in der Gebirgsgruppe Niedere Tauern, Steiermark

Siehe auch: 
 Taurach
 Tauern – zum Namen